«Северное сияние (фильм, 1926)» — советский художественный фильм 1926 года
 «Северное сияние (фильм, 2001)» — российский художественный фильм 2001 года в жанре мелодрамы
 «Северное сияние (фильм, 2009)» — художественный фильм 2009 года, снятый по роману американской писательницы Норы Робертс